Schloss Geisingen steht für:

 Unteres Schloss Geisingen in Freiberg am Neckar, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Oberes Schloss Geisingen in Freiberg am Neckar, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Schloss Geisingen (Landkreis Tuttlingen) in Geisingen, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg